Майе́ ( и ) — название нескольких коммун во Франции:

 Майе () — в департаменте Алье
 Майе () — в департаменте Вандея
 Майе () — в департаменте Вьенна
 Майе () — в департаменте Эндр
 Майе () — в департаменте Эндр и Луара

Персоналии 
 Майе, Антонин (род. 1929) — канадская франкоязычная писательница, лауреат Гонкуровской премии.
 Майе, Габриэль (род. 1995) — канадский актёр театра и кино.
 Майе, Клэр Клеменс де (1628—1694) — французская аристократка, сестра Жана Армана де Майе-Брезе (см. ниже).
 Майе, Мигель Анхель (род. 1990) — экваториальногвинейский футболист, защитник испанского клуба «Эстремадура» и сборной Экваториальной Гвинеи.
 Майе, Робер (род. 1969) — канадский профессиональный рестлер и актёр.
 Майе, Эдди (род. 1967) — сейшельский футбольный арбитр.
 Майе-Брезе, Жан Арман де (1619—1646) — французский адмирал.
 Фийон Майе, Кантен (род. 1992) — французский биатлонист.

См. также 
 Маэ